Balsam bezeichnet:
 in der Heilkunde und Pharmazie eine Salbe oder Hautcreme
 das Sekret des Balsambaums und anderer Pflanzen, siehe Balsame
 den Firmennamen der insolvent gegangenen Balsam AG

Personen:
 Alan Balsam (1950–1992), US-amerikanischer Filmeditor
 Artur Balsam (1906–1994), US-amerikanischer Pianist
 Magda Balsam (* 1996), polnische Handballspielerin
 Martin Balsam (1919–1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul Heinrich Balsam (1827–1881), deutscher Gymnasiallehrer und Mathematikhistoriker
 Talia Balsam (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Balsam (Michigan), im Iron County
 Balsam (Minnesota), im Aitkin County
 Balsam (North Carolina), im Jackson County
 Balsam (Pennsylvania), im Tioga County
 Balsam Estates, im Montgomery County, Tennessee
 Balsam Grove, im Transylvania County, North Carolina
 Balsam Lake (Ort), im Polk County, Wisconsin

Sonstiges:
 Balsam Beach, Südgeorgien
 Balsam Branch, Fließgewässer im Polk County, Wisconsin
 Balsam Corner Creek, Fließgewässer im Swain County, North Carolina
 Balsam Road Quarry, Mine im Klamath County, Oregon
 Balsam Branch State Wildlife Area, Park im Polk County, Wisconsin
 Balsam Creek Waterfowl Area, Park im Sawyer County, Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Balsam Lake Mountain Fire Observation Station, in Hardenburgh, New York, ID-Nr. 01001038
 Balsam Mountain Inn, in Balsam, North Carolina, ID-Nr. 82003475
 The Balsams, in Dixville, New Hampshire, ID-Nr. 02000166

Siehe auch: 
 Balsam Brook
 Balsam Creek
 Balsam Lake
 Balsam Pond
 Balsambaumgewächse, Balsambäume, Aceto balsamico (Balsamessig), Balsamstrauch, Balsam-Tanne, Westliche Balsam-Pappel, Balsam-Wasserfreund, Balsamo